Ermengarda da Baviera (1923-1910) —  princesa, filha de Rodolfo, príncipe herdeiro da Baviera
Ermengarda do Chiem (ca. 830–866) — religiosa beneditina beatificada em 1928
Ermengarda de Hesbaye (778–818) — imperatriz consorte do Sacro Império Romano-Germânico através do seu casamento com Luís I, o Piedoso
Ermengarda de Narbona (r. 1134–1192) — viscondessa de Narbona entre 1134 e 1192 ou 1193
Ermengarda de Tours (800/802-851) — imperatriz consorte do Sacro Império Romano-Germânico através do seu casamento com Lotário I
Ermengarda de Turim (m. 19 de agosto de 1078) — duquesa consorte da Suábia

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história